De Vorst (Boxtel), een buurtschap in de gemeente Boxtel
De vorst, een werk van de Florentijn Niccolò Machiavelli